Pamela Martin peut désigner :
 Pamela Martin (19??-), monteuse américaine ;
 Pamela Sue Martin (1953-), actrice américaine.